MGB steht für:
 Mährische Grenzbahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in Österreich-Ungarn
 Matterhorn-Gotthard-Bahn, eine Bahngesellschaft in der Schweiz
 Matthew Good Band, kanadische Alternative-Rock-Band, siehe Matthew Good
 Medium Girder Bridge, eine NATO-Schwerlastbrücke
 Mennonitische Geschichtsblätter, eine kirchengeschichtliche Fachzeitschrift
 Mennonitisches Gesangbuch
 MGB (Auto), von 1962 bis 1980 in Großbritannien hergestellter Sportwagen
 Migros-Genossenschafts-Bund,  Detailhandelsunternehmen der Schweiz
 Ministerstwo Gosudarstwennoi Besopanosti, siehe Ministerium für Staatssicherheit (UdSSR)
 Motor Gun Boat (deutsch = Motorkanonenboot), ein Schnellboot der britischen Royal Navy
 Müllgroßbehälter, Oberbegriff für unterschiedliche Sammelbehälter in der Abfallwirtschaft, siehe Mülltonne
 Grafing Bahnhof (DS100-Code)
 Flughafen Mount Gambier (IATA-Code)

mgb steht für:
 Mararit (ISO-639-3-Code), ostsudanische Sprache im Tschad

MGB